Herrarnas tempolopp i bancykling vid olympiska sommarspelen 1972 ägde rum den 31 augusti 1972 i München.

Medaljörer

Resultat

Referenser

Externa länkar
Officiell rapport med resultat från München-OS

Cykling vid olympiska sommarspelen 1972